Растојање може да буде:
 Растојање, бројно мерење удаљености објеката
 Растојање уређивања, број операција потребних да се једна од ниски трансформише у другу
 Растојање (теорија графова), број грана у најкраћем путу који повезује два чвора